

Geografia

Austria 
 Grambach – miejscowość w gminie Raaba-Grambach w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Potočná

Zobacz też 
 Raaba-Grambach